La Cocha puede referirse también a:
Departamento La Cocha, Provincia de Tucumán, Argentina
Ciudad de La Cocha, departamento de La Cocha, Tucumán, Argentina
Laguna de la Cocha, departamanto, Nariño, Colombia.